The Beginning of All Things to End е албум на Mudvayne издаден през 2001 г. Албумът представлява разширена версия на демото от 1997 г. – Kill, I Oughtta.

Състав 
 Чад Грей – вокали
 Грег Трибет – китара
 Раян Мартини – бас
 Матю Макдона – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли 

Албуми на Мъдвейн
Музикални албуми от 2001 година